Csehország
 Dobřany, település a Dél-plzeňi járásban
 Dobřany, település a Rychnov nad Kněžnou-i járásban